Евдокия Степановна Хлыновская (1884 - ноябрь 1971) — казахский советский политический, государственный деятель. Первая женщина Нарком Казахской АССР.

Биография 
Евдокия Степановна Хлыновская родилась в 1884 году в станице Кокпектинской Зайсанского уезда Семипалатинской области в казачьей семье. Русская. Член Коммунистической партии с 1920 г.

Окончила школу политграмоты 1-й ступени.

1920—1921. Переписчица, младшая конторщица Кокпектинского райкомпрода.

1921—1922. Организатор по работе среди женщин Кокпектинского райкома РКП(б) Семипалатинской губернии.

1922. Заместитель заведующего женотделом Зайсанского уездного комитета РКП(б), работала в собственном с мужем сельском хозяйстве, Омская губерния.

1922—1924. Секретарь Маметекского сельсовета, учительница русского языка на дому .

1924—1925. Женорганизатор, конторщица потребсоюза, заведующая женотделом Кокпектинского волкома РКП(б).

1925—1926. Заведующая женотделом Благодарненского волостного комитета РКП(б) Зайсанского уезда.

1926—1927. Заместитель заведующего отделом, организатор по работе среди женщин Риддерского райкома ВКП(б).

04.-09.1927 — член коллегии Наркомата здравоохранения Казахской АССР.

1927—1928. На излечении от неврастении, швея на дому, с. Кокпекты.

1928 — член правления Казахской конторы Сельскохозяйственного банка СССР.

09.1928-03.1931. Нарком социального обеспечения КАССР.

1931 — директор Биликульского совхоза треста «Скотовод» Аулие-Атинского района.

1931—1932. Член коллегии Наркомата земледелия КАССР.

1932—1935. Председатель Крайпромстрахкассы.

1935 — в распоряжении Казкрайкома ВКП(б), на лечении.

Член КазЦИК 5-6-го созывов.

Ссылки 
 Наркомы Казахстана, 1920—1946 гг: биографический справочник / Сост. М. Х. Жакыпов, А. С. Зулкашева, А. Н. Ипмагамбетова, Е. В. Чиликова.-Алматы: Издательство «Арыс», 2007, С.349
 Ашимбаев Д. Р. Кто есть кто в Казахстане: Биографическая энциклопедия. — Алматы, 2008. С.1188
 Хлыновская, Евдокия Степановна. Женщины во власти: 1920—1946 гг. (Женщины — наркомы Казахстана о себе) // Алматы — 2005.

Примечания 

Народные комиссары Казахской АССР